Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 1993 je četrto svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 12. in 14. marcem 1993 v dvorani SkyDome v Torontu, Kanada. Udeležilo se ga je 537 atletov iz 93-ih držav, ki so tekmovali v 27-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na IAAF

1993
1993 v športu
Športne prireditve v Kanadi
Šport v Torontu